Манчестър може да се отнася за:
 Градове
 Манчестър (Англия)
 Манчестър (Ню Хампшър)
 Манчестър (Кънектикът)
 Манчестър (Върмонт)
 Манчестър, старо наименование на Ниагара Фолс
 Хора
 Уилям Реймънд Манчестър (1922-2004), американски историк

Вижте също 
 Голям Манчестър